Александр фон Филиц (; 26 декабря 1860, Лейпциг — 29 июля 1930, Бад-Зальцунген) — немецкий композитор, дирижёр и музыкальный педагог.

Биография 
Учился в Дрездене у Юлиуса Шульгофа (фортепиано) и Эдмунда Кречмера (композиция). Работал театральным дирижёром в Цюрихе, Любеке, Лейпциге, в 1905—1908 годах дирижировал и преподавал в Чикаго. По возвращении в Германию преподавал в берлинской Консерватории Штерна, с 1915 года возглавлял её. Композиторское наследие фон Филица включает оперы «Вендетта» (1891) и «Тихая деревня» (; 1900), а также множество песен, входивших в репертуар таких выдающихся исполнителей этого жанра, как Раймунд фон цур Мюлен и Людвиг Вюльнер.

Примечания

Ссылки 
 Александр фон Филиц. Желание — Поёт Карл Йорн (1911)

Оперные композиторы Германии
Академические музыканты Германии